Comitatul Dodge (în original Dodge County) este numele a patru comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează.

Comitate 

 Comitatul Dodge, statul  -- (Categorie și format),
 Comitatul Dodge, statul  -- (Categorie și format),
 Comitatul Dodge, statul  -- (Categorie și format) și
 Comitatul Dodge, statul  -- (Categorie și format).

Vezi și 

 Comitat (Statele Unite ale Americii)
 Dodge

Dezambiguizare
Nume proprii